Johann Friedrich Meckel kan syfta på:

* Johann Friedrich Meckel den äldre (1724–1774), tysk anatom
 Johann Friedrich Meckel den yngre (1781–1833), tysk anatom